Hélice puede hacer referencia a:

 La hélice (dispositivo), un dispositivo mecánico.
 La hélice (geometría), una forma geométrica de tipo espiral.
 La hélice (oído), la parte más externa del pabellón del oído humano.
 Hélice (mitología), el nombre de varios personajes de la mitología griega.
 La hélice (Héroes), un símbolo de la serie de televisión Héroes.
 La nebulosa de la Hélice, una nebulosa planetaria en la constelación de Acuario.

Además, puede referirse a los siguientes topónimos:

 Hélice (ciudad) o Helike, una antigua ciudad griega de Acaya. Supuesta Atlántida.
 Hélice (Tesalia), una antigua ciudad griega citada en El escudo de Heracles.

Enlaces externos